Neu!:

 Neu! — немецкая краут-рок-группа.
 Neu! — дебютный альбом группы краут-рока Neu!.
 Neu! ’75 — третий студийный альбом группы краут-рока Neu!.
 Neu! 2 — второй студийный альбом немецкой экспериментальной группы Neu!.